

Persone

Foote
Adam Foote (1971) – ex hockeista su ghiaccio canadese
Courtenay Foote (1879-1925) – attore britannico
Horton Foote (1916-2009) – drammaturgo e sceneggiatore statunitense
Jeff Foote (1987) – ex cestista statunitense
Samuel Foote (1720-1777) – attore teatrale, drammaturgo e impresario teatrale inglese

Cognomi composti
Georgia May Foote (1991) – attrice britannica
John Taintor Foote (1881-1950) – scrittore, commediografo, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
William Foote Whyte (1914-2000) – sociologo statunitense